Наташа Маричић је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|2
|3
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|5
|2
|1
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|6
|1
|1
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Видео
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|14
|6
|6
|27
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1969. || Кад чујеш звона  || Девојка у црвеној мајици
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Насиље (ТВ филм) || Нефа
|-
| 1971. || Путовање на мјесто несреће  || Љубавница
|-
| 1971. || Куда иду дивље свињe || Френтерица
|-
| 1972. || Просјаци и синови (ТВ серија) || /
|-
| 1972. || Хармоника (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту...  (ТВ серија)|| Марија
|-
| 1973. || Пеликани (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573. || Бара, Петрова сестра (као Наташа Маричић-Фрковић)
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Гђица која обједује с Вестингхаусом
|-
| 1978. || Око (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Томо Бакран (ТВ филм) || Мелита
|-
| 1979. || Ано домини 1573 (ТВ серија) || /
|-
| 1979. || -{Mathias Sandorf}- (ТВ мини серија) || Луциа
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Госпођица  || /
|-
| 1981. || Ујка Вања (ТВ филм) || Јелена Андрејевна
|-
| 1982. || Немир  || /
|-
| 1982. || Дан, дани... Неџада К. ||Шалтерка
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|-
| 1983. || -{The Winds of War}- (ТВ мини серија) || Луфтханса плавуша
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || -{Fatal Sky}- || Болничка рецепционарка
|-
| 1991. || -{The Pope Must Die}- || 1. новинарка
|-
| 1992. || Јагуар || /
|-
| 1993. || Млакарова љубав (ТВ серија) || Веснина мајка
|-
| 1996. || Препознавањe || Анина мајка
|-
| 1997. || Пушка за успављивањe || Болничарка
|}

Спољашње везе 
 

Хрватске глумице
Југословенски глумци